Николаевка Вторая () — село в Лозовском районе Харьковской области Украины. До 19 июля 2020 года входило в состав Близнюковского района.

Код КОАТУУ — 6320683505. Население по переписи 2001 г. составляет 376 (172/204 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Николаевка Вторая находится на левом берегу реки Большая Терновка, на противоположном берегу выше по течению находится село Зелёное (Днепропетровская область), ниже — село Новая-Русь (Днепропетровская область).

История 
 1850 — дата основания.
 В 1993 году в селе работали детский сад, магазин, школа.

Экономика 
 В селе были при СССР несколько молочно-товарных и свинотоварная фермы.

Культура 
 Школа.
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронены 79 павших воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района